Coupe de France peut faire référence à plusieurs compétitions sportives organisées en France dont :
 Coupe de France de basket-ball ;
 Coupe de France féminine de basket-ball ;
 Coupe de France de basket-ball en fauteuil roulant ;
 Coupe de France de cyclisme sur route professionnels et amateurs ;
 Coupe de France féminine de cyclisme sur route ;
 Coupe de France de cyclo-cross ;
 Coupe de France de football ;
 Coupe de France féminine de football ;
 Coupe de France féminine de handball ;
 Coupe de France masculine de handball ;
 Coupe de France de hockey sur glace ;
 Coupe de France masculine de rink hockey ;
 Coupe de France de rugby à XIII ;
 Coupe de France de rugby à XV ;
 Coupe de France féminine de volley-ball ;
 Coupe de France masculine de volley-ball ;
 Coupe de France féminine de water-polo ;
 Coupe de France masculine de water-polo ;.
 Coupe de France du Yacht Club de France ;

Divers 
 Coupe de France de robotique ;
 Coupe de France des jeux vidéo.

Voir aussi